Antofagasta de la Sierra může být:

 Antofagasta de la Sierra (sopka) – sopka v Argentině
 Antofagasta de la Sierra (department) – department v Argentině
 Antofagasta de la Sierra (Catamarca) – vesnice v Argentině